Tolv fartyg i brittiska Royal Navy har döpts till HMS Repulse:

  – en 50-kanoners galeon, också känd som Due Repulse, sjösatt 1595 och fanns i register till 1645
  – en 32-kanoners linjeskepp av femte klass, ursprungligen det franska fartyget Bellone, fångad år 1759, förlist år 1776
  – en 10-kanoners kutter inköpt år 1779 och fanns i register tills 1781
  – en 64-kanoners linjeskepp av tredje klass, sjösatt år 1780 och förolyckades år 1800
  – en 12-kanoners kutter inköpt år 1780 och förolyckades år 1782
  – en 4-kanoners kanonskepp inköpt år 1794 och upphuggen året efter
  – en 74-kanoners linjeskepp av tredje klass, sjösatt år 1803 och upphuggen år 1820
  – en 91-kanoners linjeskepp med skruvpropell, sjösatt år 1855, såld 1899
  – ett pansarfartyg sjösatt år 1868 och såldes 1889
  – ett slagskepp sjösatt år 1892 och såldes 1911
  – en slagkryssare av Renown-klass, sjösatt år 1916 och sänktes efter en japansk luftattack i december 1941
  – en ubåt av Resolution-klass, sjösatt år 1967 och togs ur tjänst år 1997